BTQ peut faire référence à :
 Banque de terminologie du Québec, un ancien nom du Grand dictionnaire terminologique ;
  ;
 le champ des adresses postales correspondant au complément du numéro dans la voie (Bis, Ter, Quater), notamment dans les formulaires fiscaux français.